Vanotti ist der Familienname folgender Personen: 

 Alessandro Vanotti (* 1980), italienischer Radrennfahrer
 Amalie Vanotti (1853–1936), deutsche Landschafts- und Blumenmalerin
 Constantin Vanotti (1793–1879), Kaufmann aus Überlingen
 Ignaz Vanotti (1798–1870), Konstanzer Jurist, Unternehmer und Verleger im Vormärz
 Johann Nepomuk Vanotti (1777–1847), deutscher Historiker und Theologe